«King’s Bounty: Перекрёстки миров» () — дополнение для игры King’s Bounty: Принцесса в доспехах, продолжения King’s Bounty. Легенда о рыцаре, релиз которого состоялся 17 сентября 2010 года.

«Перекрёстки миров» — это дополненная версия игры King’s Bounty: Принцесса в доспехах, в которую вошли помимо оригинальной дополненной «Принцессы в доспехах» («Поход орков») две независимые кампании: «Чемпион арены» и «Защитник короны» с редактором карт, новыми предметами, и новыми юнитами.

Для игры «King’s Bounty: Перекрёстки миров» не требуется наличие оригинальной игры (ни King’s Bounty. Легенда о рыцаре, ни King’s Bounty: Принцесса в доспехах).

Кампании

«Поход орков» 
Миру Теаны грозит опасность. Предводительница орков Рыжая Хапуга, жаждущая неограниченной власти, собирает армию сторонников и отправляется на поиски древнего источника великой силы. Если она сумеет воплотить свой ужасный план, Теана и все её обитатели погибнут. В отчаянии другие вожди племени орков обращаются за помощью к людям. А тем временем у берегов острова Дебир чудесным образом возникает таинственная башня, проникнуть в которую не могут лучшие чародеи королевства…

 девять невиданных прежде существ
 пятьдесят предметов, комплектов и сборных артефактов
 тринадцать заклинаний
 более пятидесяти особенностей и умений для различных существ
 новые умения для различных классов
 сеть Военных академий для тренировки воинов
 таинственное сооружение — Башня чародеев
 уникальная особенность расы орков — «Адреналин»

«Чемпион арены» 
Артур — молодой наёмник из мира Эндория — заключает контракт с торговцем Лью Клисаном. По условиям договора, он должен выйти на гладиаторскую арену и добыть для нанимателя главный приз — Пояс чемпиона. Однако хитрый торговец не предупредил юношу, что арена находится в загадочном мире Литан, а сражаться ему предстоит с самыми кошмарными монстрами. Лишь с умом выбирая союзников среди гладиаторских гильдий, а также снаряжение и войска, Артур сможет победить всех восьмерых чудовищ на Арене Тысячи Императоров.

 пять новых умений героя
 одиннадцать спутников-оруженосцев
 девять гильдий разных рас — каждая поручит герою непростые задания
 восемь свирепых боссов на Арене
 семь уникальных вражеских героев

«Защитник короны» 
Расправившись с ужасным Баалом, принцесса Амели возвращается домой. Казалось бы, самое время отдохнуть от приключений и насладиться спокойной жизнью. Однако не всё так просто. Отважной героине предстоит окончить обучение у лучших наставников, выдержать выпускной экзамен и получить почетное звание Защитника Короны. Простая формальность? Нет. Амели придется показать всё, на что она способна, поскольку ставкой в испытании, которое подготовили для принцессы суровые экзаменаторы, станет её жизнь.

 шесть жестоких сражений на уникальных аренах
 три новых умения героя

Редактор кампаний 
Набор инструментов, с помощью которых можно изменять игру «King’s Bounty: Принцесса в доспехах» и «King’s Bounty. Легенда о рыцаре», а также создавать собственные кампании с сюжетом, персонажами, заданиями, предметами, картами.

Дополнения 
В Апреле 2011 вышло бесплатное пользовательское дополнение «Красные пески», устанавливаемое как патч поверх «Перекрёстков Миров» и расширяющее возможности кампании «Поход орков». Ссылка на свежую версию дополнения находится на специальной странице официального форума.

Системные требования 
 Операционная система Windows XP/Vista;
 Процессор Intel Pentium IV с тактовой частотой 2,6 ГГц или аналогичный AMD;
 1 Гб оперативной памяти;
 Видеокарта NVIDIA GeForce FX 6800 c 128 Мб видеопамяти или аналогичная ATI;
 Звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0;
 DirectX 9.0c;
 Устройство для чтения DVD;
Для активации игры необходимо интернет-соединение.

Примечания

Ссылки 
 Описание игры от сайта Игромания
 Описание игры  от сайта ПРОИГРЫ@mail.ru.
 Рецензия от сайта МегаОбзор

Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры на шестиугольных ячейках
Компьютерные игры, разработанные в России
Стратегии с ролевыми элементами
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные «СофтКлабом»
Игры только для Windows
Дополнения к компьютерным играм